Aristillus poate semnifica:
 Aristillus din Samos este numele latin al lui Aristyllos, astronom trăitor în Grecia antică (în jur de 300 î.Hr.);
 Aristillus, un crater pe Lună, care îi poartă numele astronomului Aristillus din Samos.